Купата на европейските шампиони 1968/69 е 14-о издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Манчестър Юнайтед като носител на трофея от предходния сезон.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и този показател е равен, се изиграва трети мач на неутрален терен. Ново правило от този сезон е провеждането на всички срещи от първия кръг в един определен ден.

УЕФА обявява първия официален жребий за първия кръг за невалиден и провежда втори при закрити врати. Причина за новото теглене е протестът на западноевропейските отбори срещу навлизането на войски на Организацията на Варшавския договор в Чехословакия. При повторния жребий отборите от страните-членки на ОВД (без Албания, която малко след това напуска пакта), както и комунистическите Югославия са изтеглени едни срещу други, поради което пет от тях (Динамо Киев (СССР), Карл Цайс Йена (ГДР), Рух Хожов (Полша), Ференцварош (Унгария) и българския Левски София) напускат надпреварта в знак на протест. От тези освободени места печелят Милан и Бенфика Лисабон, които достигат до четвъртфинал без да изиграят нито един мач.

Финалът се играе на 28 май 1969 г. на стадион Сантяго Бернабеу в Мадрид пред 31.000 зрители. Милан побеждава с 4:1 срещу Аякс Амстердам и печели трофея за втори път след 1963.

1. Кръг

Първоначален жребий 

(1) Срещата е теглена отново.

Повторен жребий с разделение на Изток и Запад 
Първите срещи се състоят на 18 септември, а реваншите са на 26 септември и 2 октомври 1968 г.

(2) Отборът се оттегля от участие в знак на протест.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 13 и 20 ноември, а реваншите са на 27 и 28 ноември и 4 декември 1968 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 12 и 26 февруари, а реваншите се провеждат между 19 февруари и 12 март 1969 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 5 март 1969 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 13 и 23 април, а реваншите са на 24 април и 15 май 1969 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1968/69
 Купа на панаирните градове 1968/69

Weblinks 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1968/69
 Детайли на мачовете за сезон 1968/69 в rsssf.com

Европейска шампионска лига